Mata Hari může být:

 Mata Hari (1876–1917) – nizozemská tanečnice
 Mata Hari (film, 1931) – film z roku 1931
 Mata Hari (film, 1964) – film z roku 1964
 Mata Hari (film, 1970) – film z roku 1970
 Mata Hari (film, 1985) – film z roku 1985
 Mata Hari (film, 1989) – film z roku 1989
 Mata Hari (film, 2013) – film z roku 2013
 Mata Hari (muzikál) – muzikál Michala Davida a Lou Fanánka Hagena
 Mata Hari (opera) – opera Johna Calea z roku 1995